Фосфорити - осадова гірська порода морського походження.
 “Фосфорит”, ВАТ - виробниче об’єднання з видобутку й переробки черепашкових фосфоритів біля м. Кінгісеп (Ленінградська обл.) у Росії.